a vándorló madarakról lásd: Madárvonulás

 Vándormadarak (Tažní ptáci) (1983) csehszlovák tv-film
 Vándormadarak (Le Peuple Migrateur, Winged Migration) (2001) Oscar-díjas dokumentumfilm